Narváez est un nom propre d'origine espagnole, pouvant désigner plusieurs personnes :
 Pánfilo de Narváez (1470-1528), conquistador espagnol ;
 Luys de Narváez (1500-1555), compositeur et vihueliste espagnol ;
 Pacheco de Narváez (1570-1640), maitre d'escrime espagnol ;
 José María Narváez (1768-1848), officier et explorateur espagnol ;
 Ramón María Narváez y Campos (1800-1868), militaire et homme politique espagnol ;
 Francisco Miguel Narváez Machón, dit Kiko (1972-), footballeur espagnol ;
 Omar Andrés Narváez (1975-), boxeur argentin ;
 Omar Narváez (1992-), joueur vénézuélien de baseball ;
 Leonardo Narváez (1980-), coureur cycliste colombien ;
 Jhonatan Narváez (1997-), coureur cycliste équatorien.